Krampen kan syfta på:

 Krampens station – en tidigare järnvägsstation och omlastningsplats söder om Skinnskatteberg
 Krampenlägret – ett ryssläger från andra världskriget söder om Skinnskatteberg
 Krampen (skolkamp) – ett namn på en tävling (skolkamp) i Örebro

Geografi

Finland
 Krampen, Rimito – en ö i Rimito, som numera tillhör kommunen Nådendal i Egentliga Finland.

Insjöar i Sverige 

Krampen (Härlunda socken, Småland, 626258-142594), sjö i Tingsryds kommun och Älmhults kommun,  (19,8 ha)
Krampen (Härlunda socken, Småland, 626655-142348), sjö i Älmhults kommun,  (58,1 ha)
Krampen, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (8,61 ha)
Krampen, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (5,19 ha)
Lilla Krampen, sjö i Lindesbergs kommun,  (2 ha)
Stor-Krampen, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (44,4 ha)
Stora Krampen, sjö i Lindesbergs kommun,  (3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn